Аббревиатура РВП может означать:
 Разрешение на временное проживание
 Русская верховая порода лошадей
 Расчётное время прибытия
 Русская Википедия
 Руководитель визуальной посадки — наблюдает за снижением самолёта по глиссаде и руководит действиями пилота при посадке на авианосец